Cachoeira (Bahia), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Bahia
Cachoeira Alta, gemeente in de Braziliaanse deelstaat Goiás
Cachoeira do Arari, gemeente in de Braziliaanse deelstaat Pará
Cachoeira do Piriá, gemeente in de Braziliaanse deelstaat Pará
Cachoeira Paulista, gemeente in de Braziliaanse deelstaat São Paulo